Сезон 1994 — 51-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 29-й сезон в первом по значимости дивизионе страны (СССР/Россия).

Достижения 

20 июля «Крылья» провели свой 800-й матч в высшей лиге — в Набережных Челнах с «КАМАЗом» (1:3).

Чемпионат России 

 турнирная таблица

 результаты матчей

Кубок России

Предсезонный сбор на Кипре

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ушедшие по ходу сезона

|-
|}

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по футболу 1994
1994
Крылья Советов